

Geografia
 Bossola – frazione nel comune italiano di Netro, in Piemonte
 Monte Bossola – monte dell'Appennino Ligure, Italia

Persone
 Giuseppe Bossola – musicista e imprenditore italiano
 Piero Bossola – calciatore italiano

Altro
 Bossolà bresciano – dolce tradizionale natalizio della provincia di Brescia, Italia